

Localidades

Gars (Baviera)

Gars (Alpes Marítimos)

Desambiguações de topônimos